Ягорба:
 Ягорба (приток Шексны) — река в Вологодской области.
 Ягорба (приток Ишимика) — река в Ярославской области.
 Ягорба (бывшая река) — бывшая река, ныне затоплена Рыбинским водохранилищем.
 Ягорба (село) — село, затоплено Рыбинским водохранилищем.
 Ягорба (деревня) — деревня, затоплена Рыбинским водохранилищем.